Одинцо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Одинцова, Екатерина Николаевна — советский микробиолог.
 Одинцова, Елена Николаевна (род. 1963) — российская театральная актриса.
 Одинцова, Раиса Олеговна (род. 1993) — российская футболистка.
 Одинцова, Светлана Владимировна (род. 1964) — белорусский политик, депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва. Вымышленные персонажи 
 Анна Сергеевна Одинцова — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».